Суперкубок Ісландії з футболу 2016 — 45-й розіграш турніру. Матч відбувся 25 квітня 2016 року між чемпіоном Ісландії Гапнарфйордур та володарем кубка Ісландії Валюр. Матч завершився перемогою Валюр в серії післяматчевих пенальті 4:1 після рахунку матчу 3:3.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2016
Ісландія